Isak Abrahamsen – ginnasta norvegese
 Jon Abrahamsen – ex calciatore norvegese
 Knut Leo Abrahamsen – ex combinatista nordico norvegese